I84  ou I-84 peut faire référence à :

Médecine 
 Varices des membres inférieurs, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Interstate 84 (est), une autoroute inter-États américaine reliant Dunmore à Sturbridge ;
  Interstate 84 (ouest), une autoroute inter-États américaine reliant Portland à Echo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres